Michael Buckley (né en 1975), acteur américain 
 Michael Buckley (né en 1969), écrivain américain, auteur d'un best-seller pour enfants.
 Michael Buckley, écrivain et réalisateur américain spécialiste du Tibet.